Малый Карамас — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Карамас — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Малый Карамас — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.